Aschaffenburg steht für:

 Aschaffenburg, kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Unterfranken in Bayern
 Landkreis Aschaffenburg, Landkreis im Regierungsbezirk Unterfranken in Bayern
 Aschaffenburg, ehemaliger Name eines ICE-Zuges, Name eines ICE-Wagens 

Familienname:
 Gustav Aschaffenburg (1866–1944), deutscher Psychiater
 Otto Aschaffenburg (1878–1942), deutscher Bankier
 Käte Aschaffenburg, Pseudonym Katja Andy (1907–2013), deutsch-US-amerikanische Pianistin